Robert Horne (1510-1579), évêque de Winchester
Robert Horne, joueur britannique de cricket actif vers 1900
Robert Horne ( vicomte Horne de Slamannan ; 1871-1940), homme d'affaires écossais, avocat et homme politique
Robert Horne (né en 1964), catcheur américain